Гурбанмаммет Элясов (09 октября 1959, село Ок, Казанджикский район, Туркменская ССР) — туркменский государственный деятель и дипломат, врач. Посол Туркменистана в Японии, а также в Филиппинах. В 2010—2013 годах — министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Биография 
По профессии — врач-педиатр, учился в Туркменском государственном медицинском институте (окончил в 1983 году).

В 1983—1995 годах работал врачом в больницах Небит-Дага и Ашхабада. В 1995—2001 годах руководил диагностическими центрами в тех же городах. В 2001—2007 годах работал директором лечебно-консультативного центра Туркменистана им. С. А. Ниязова.

В 2007—2009 годах был заместителем министра здравоохранения и медицинской промышленности.

В 2009—2010 годах возглавлял Государственный комитет Туркменистана по спорту и туризму.

В 2010—2013 годах — министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

В октябре 2013 года был назначен послом Туркменистана в Японии, а с января 2019 года — ещё и послом Туркменистана в Филиппинах.

Женат, имеет двух сыновей

Примечания

Ссылки 
 Сайт министерства иностранных дел Японии 
 Дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана за рубежом 

Послы Туркменистана в Японии
Министры здравоохранения Туркменистана